Тлаола има више значења:

 Општина Тлаола (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлаола (Тлаола, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику